Blond steht für:

 blond, Haarfarbe zwischen gelblich und bräunlich
 Blond (schwedische Band), schwedische Boygroup (1997)
 Blond (deutsche Band), deutsche Indie-Pop Band (ab 2011)

Werktitel:
 Blond (Album), Musikalbum von Rainhard Fendrich (1997)
 Blond (2001) (Originaltitel Blonde), amerikanisch-kanadischer Fernsehzweiteiler von Joyce Chopra (2001) 
 Blond (2022) (Originaltitel Blonde), amerikanischer Spielfilm über Marilyn Monroe von Andrew Dominik
 Blond: Eva Blond!, Krimi-Fernsehreihe von Sat.1 (2002–2006)
 Blond (Magazin), deutsches Monatsmagazin für Street- und Popkultur (bis 2008)

Geografie:
 Monts de Blond, Bergmassiv in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Blond (Haute-Vienne), Gemeinde im Département Haute-Vienne, Frankreich

Blond ist der Familienname folgender Personen:
 Kaspar Blond (auch Kasper Blond; 1889–1964), österreichischer Chirurg und Proktologe
 Nikky Blond (* 1981), ungarische Pornodarstellerin
 Peter Blond (1929–2021), britischer Unternehmer und Autorennfahrer

Siehe auch:
 Blon, Begriffsklärung
 Blonde (Begriffsklärung)
 Blondie, Begriffsklärung
 der Blonde, Begriffsklärung
 Le Blond, Begriffsklärung